Hannó (（Ἄννων) fou un dels noms més comuns de Cartago, més fins i tot que Amílcar i Anníbal. Els personatges principals que van portar el nom són els següents, si bé alguns podrien ser el mateix personatge o una mateixa biografia correspondre a dos de diferents:
 Hannó (480 aC), militar cartaginès 
 Hannó (406 aC), fill de l'anterior
 Hannó (350 aC), militar i home d'estat cartaginès 
 Hannó (344 aC), militar cartaginès 
 Hannó (310 aC), comandant cartaginès contra Agàtocles de Siracusa
 Hannó (307 aC), general cartaginès 
 Hannó (264 aC), comandant cartaginès de la guarnició de Messana 
 Hannó el Vell, general cartaginès de la Primera Guerra Púnica
 Hannó (255 aC), general cartaginès 
 Hannó (ambaixador 255 aC), ambaixador cartaginès
 Hannó (259 aC), governador cartaginès a Sardenya
 Hannó (241 aC), comandant de la flota cartaginesa 
 Hannó el Gran, líder del partit aristocràtic de Cartago 
 Hannó (239 aC), militar cartaginès a Sardenya 
 Hannó (235 aC), ambaixador de Cartago a Roma
 Hannó (218 aC), oficial cartaginès a Hispània
 Hannó (fill de Bomilcar), un dels més distingits oficials d'Anníbal, el gran general en la seva expedició a Itàlia.
 Hannó (noble 215 aC), noble cartaginès 
 Hannó (210 aC), general cartaginès a Sicília
 Hannó (212 aC), oficial cartaginès d'Anníbal 
 Hannó (208 aC), general cartaginès a Hispània
 Hannó (206 aC), oficial cartaginès al servei de Magó a Hispània.
 Hannó (204 aC), jove noble cartaginès 
 Hannó (203 aC), oficial cartaginès 
 Hannó (119 aC), ambaixador cartaginès
 Hannó el Blanc, oficial cartaginès de la Tercera Guerra Púnica
 Hannó, oficial cartaginès 
 Hannó el Navegant, navegant cartaginès

Cartaginesos